A Rádio Guarujá  é uma estação de rádio brasileira da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. É afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio  e opera na frequência 1420 kHz em AM. A emissora é administrada pelo Grupo Hoepcke que tem em seu grupo outra emissora, a Antena 1 Florianópolis. Em 2018, lançou nova programação voltada ao jornalismo, esporte e entretenimento com a volta do programa Miguel Livramento, o novo Conexão Guarujá com Emanuel Soares, Rádio Livre Guarujá com Leda Limas e a Hora do Indignado com Jota Pacheco.

História 
Foi criada em 14 de maio de 1943 e é a segunda emissora de Santa Catarina e a Primeira de  Florianópolis.  onde retransmite programas jornalísticos e jornadas esportivas da Seleção Brasileira, Campeonato Catarinense e Brasileirão. O nome Guarujá foi escolhido por uma referência às rádios captadas na capital catarinense na época, dentre elas a Nacional do Rio e a Atlântica de Santos e nessa última haviam inúmeros elogios e menções às praias do Guarujá, em SP.

Supostas aquisições 
No final de 2011, houve dois boatos de aquisição da Guarujá e também da Antena 1 Florianópolis, envolvendo dois grupos de comunicação (a Igreja Universal do Reino de Deus e o Grupo RIC). Na primeira, haveria mudanças drásticas nas programações, que passariam a ser religiosas. No segundo boato, haveria a continuação da Antena 1 na capital catarinense e uma mudança pequena na AM, que passaria a se associar a Record News e RIC TV, ambas do Grupo RIC.

Em 2012, foi confirmado que o Sistema Catarinense de Comunicações, dona do SBT Santa Catarina, de operadoras de cabo em SC e de rádios em Lages estaria interessada na Guarujá e na Antena 1. A proposta seria manter ambos os projetos no ar, mas com algumas mudanças não significativas. E no final de janeiro de 2012 consuma-se a afiliação da Rádio Guarujá ao SCC, passando, então, a se chamar Rádio Guarujá - SBT. Mais tarde, o Grupo SCC desmancha a parceria e a Rádio Guarujá volta para o comando do Grupo Hoepcke.

No final de 2015  muda de afiliação saindo da Rede Estadão (no qual era afiliada desde 2008) migrando para a Rede Bandeirantes de Rádio retransmitido a programação da Bandsat gerada de SP além de manter a programação local.

Equipe

Narradores
 Hermano Buss
 Claudionir Miranda

Comentaristas

 Paulo Cunha Brito
 Décio Antônio

Repórteres
 Cristian Delosantos
 Jean Romero
 Clayton Ramos

Plantão
 Edson Cúrcio

Apresentadores

 Edson Curcio
 Vanio boslle
 Clayton Ramos
 Flávia do Valle
 Jota Pacheco

Coordenação
 Edson Curcio

Ligações externas 
 
 
 

Guarujá
Estações de rádio fundadas em 1943
Fundações em Santa Catarina em 1943